Муравский — фамилия.

Известные носители:
 Муравский, Валерий Фёдорович (1949—2020) — советский и молдавский политический деятель, предприниматель.
 Муравский, Виктор Ильич (род. 1959) — советский и украинский футболист.
 Муравский, Мацей (род. 1974) — польский футболист.
 Муравский, Митрофан Данилович (1838—1879) — русский революционер-народник.
 Муравский, Назарий Владимирович (род. 2000) — украинский футболист.
 Муравский, Павел Иванович (1914—2014) — советский и украинский хоровой дирижёр, педагог, Герой Украины.
 Муравский (Бартосяк), Пётр (1896—1981) — советский конферансье, музыкальный фельетонист.
 Муравский, Радослав (род. 1994) — польский футболист.
 Муравский, Рафал (род. 1981) — польский футболист.

См. также 
 Муравски
 Муравский шлях